Врбања може да се односи на:

 Врбања (Бања Лука), мјесна заједница у граду Бањој Луци, Република Српска, БиХ
 Врбања (насеље у Хрватској), насеље у општини Врбања, Вуковарско-сријемска жупанија, Република Хрватска
 Врбања (Бугојно), село у општини Бугојно, Федерација БиХ, БиХ
 Врбања (Хаџићи), насеље у сарајевској општини Хаџићи, Федерација БиХ, БиХ

или

 Врбања (ријека), десна притока Врбаса код Бање Луке

Види још 
 Врба (вишезначна одредница)
 Врбан (вишезначна одредница)
 Врбица (вишезначна одредница)
 Врбљани (вишезначна одредница)
 Врбница (вишезначна одредница)
 Врбовац (вишезначна одредница)
 Врбово (вишезначна одредница)